Национальный чемпионат I 1945 () — 42-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1945
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1945 году